Finolhu (Divehi : ފިނޮޅު) est un nom propre qui peut désigner :
 Finolhu, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives ;
 Finolhu, une île de la subdivision de Vaavu aux Maldives.